Websteriet kan betrekking hebben op:
 een ultramafisch gesteente Websteriet, zie Websteriet (gesteente)
 Het mineraal Websteriet, synoniem voor Aluminiet